Сезон ЖНБЛ 1995 — это 15-й сезон женской национальной баскетбольной лиги, по окончании которого чемпионом, во второй раз, стала команда «Аделаида Лайтнинг».

В регулярном сезоне приняло участие десять клубов, столько же сколько и в прошлом. Регулярный чемпионат в этом сезоне начался 21 апреля, завершился 12 августа, MVP которого была признана защитник клуба «Брисбен Блэйзерс», Сэнди Бронделло. Наставник команды «Перт Брейкерс», Гай Моллой, был признан тренером сезона, а Чика Эмеаги из команды «Австралийского института спорта» — новичком года. Официально сезон 1995 года закончился 2 сентября, когда команда «Аделаида Лайтнинг» переиграла в финальной встрече команду «Мельбурн Тайгерс» со счётом 50:43, а MVP финала была признана форвард «Лайтнинг» Рэйчел Спорн.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок женской НБЛ: Сэнди Бронделло, Брисбен Блэйзерс
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Рэйчел Спорн, Аделаида Лайтнинг
 Новичок года женской НБЛ: Чика Эмеаги, Австралийский институт спорта
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Талли Бевилаква, Перт Брейкерс
 Лучший снайпер женской НБЛ: Сэнди Бронделло, Брисбен Блэйзерс
 Тренер года женской НБЛ: Гай Моллой, Перт Брейкерс

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Сэнди Бронделло (Брисбен Блэйзерс)
 З Эллисон Кук (Мельбурн Тайгерс)
 Ф Шелли Горман (Сидней Флэймз)
 Ф Дебби Слиммон (Буллин Бумерс)
 Ф Рэйчел Спорн (Аделаида Лайтнинг)

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1995